Carew är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ashley Carew (född 1985), engelsk fotbollsspelare
 Elizabeth Carew (1500–1546), engelsk hovdam, utpekad som älskarinna till Henrik VIII
 John Carew (född 1979), norsk fotbollsspelare
 John Edward Carew (1785–1868), engelsk bildhuggare
 Mary Carew (1913–2002), amerikansk friidrottare
 Thomas Carew (1595–1640), engelsk poet

Engelska efternamn